dr Horváth Mihály János (M. J. Horváth, Békéscsaba, 1947. április 15. –) festő, művészeti kutató, műgyűjtő; orvos, fogorvos.

Édesanyja Kacsán Katalin, édesapja Horváth Mihály esztergályos.

Tehetsége korán megmutatkozott, már tizenhat éves korában néprajzi pályázatokhoz készített tusrajzaiért a Nemzeti Múzeumtól kapott különdíjat. Művészi hajlamai ellenére az orvosi hivatást választotta. 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, amely ma a Debreceni Egyetem részeként Általános Orvostudományi Karként működik. A gyógyító munka mellett egészen nyugdíjas koráig kitartott két év szüneteltetéssel, amikor kizárólag festészetből élt.

Fiatalon tagja volt a Debreceni Vasutas Művészeti Körnek, tanára Kárpáti Gusztáv[1] festőművész volt. Az 1980-as évektől a Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor tagja. Magyarországon számos alkalommal voltak kiállításai, Debrecenben 6 alkalommal, külömböző helyszíneken 1981-1989 között, Hajdúböszörményben 1988, Hajdúhadházon1987, Bogácson 1997,Tiszaújvárosban 1997, Hortobágyon1990; A Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor festményeiből Olaszországban, Japánban, Franciaországban és Hollandiában is rendeztek kiállításokat több alkalommal, amelyeken az ő munkái is szerepeltek..

A személyi számítógépek megjelenése és a képalkotó programok fordulópontot jelentettek a művészetében is; az olajfestmények mellett számos festményt, grafikát,montázst készített digitális technikával, illetve kialakított egy festményvizsgálati módszert.

Képzőművészeti kutatás 
A számítógépes képalkotó technikát és programokat felhasználva sikerült felfednie ismeretlennek hitt alkotók kilétét. Ez a technika alkalmas arra, hogy a festményről készült fotót felhasználva, olvashatóvá lehet tenni az elmosódott

szignókat, de még a művész által a festék alá, a vászonra, papírra írt számokat, feljegyzéseket is, amelyekkel a festők a hamisítók ellen próbáltak védekezni.

Fő kutatási területe: 
Oskar Kokoschka és Patkó Károly művészete. 

A kompjúteres vizsgálati módszerével sikerült találni, több, magyarországon lappangó Ferdinand Hodler, Oskar Kokoschka, Koloman Moser,Pablo Picasso festményt is. Patkó Károly képeit kompjúteres módszerrel vizsgálva kiderítette, a festő minden munkáján rejtett szignókat használt, amik szabad szemmel nem láthatók, de ezzel a technikával, láthatóvá tehetők. A vizsgálat sorozat nem várt hozadéka, Patkó kortársai , a magyar avantgárd festők sok képén , valamint az olasz futurista és más modern olasz   festők (Amedeo Modigliani,Giorgio de Chirico,Mario Sironi, Giacomo Balla,Carló Carra,Alessandro  Bruschetti,Gino SeverinI, Salvatore Fiume) , de még a francia Henri Matisse és a francia -holland Kees van Dongen és a belga René Magritte, a német Max Ernst és Paul Klee, August Macke, a spanyol Salvador Dali és Pablo Picasso, a norvég Edvard Munch,az osztrák Oskar Kokoschka ,Gustav Klimt és Egon Schiele , a mexikói Frida Kahlo   képein is felfedezhetők a felső festék alatti rejtett Patkó szignók. Magyar festők, akik a megtalált Patkó K jelzések szerint, idegen segítséggel működtek: Aba Novák Vilmos,Abrudan Petre, Agricola Lidia,Anna Margit, Ámos Imre,Barcsay Jenő,Batthányi Gyula,Bálint Endre,Bánk Ernő, Berény Róbert, Bényi László,Bortnyik Sándor,Boromisza Tibor,Czigány Dezső,Czóbel Béla, Csontváry Koszka Tivadar, Dénes Valéria, Dési Huber István,Derkovits  Gyula, Egry József,Fenyő György,Frank Frigyes,Ferenczy Károly,Galimberti Sándor,Gábor Jenő, Gulácsy Lajos,Kádár Béla,Kassák Lajos,Klie Zoltán,Kernstock Károly,Kmetty János,Korb Erzsébet,Korniss Dezső, Márffy Ödön,Máttis Teutsch János,Mednyánszky László,Medveczky Jenő,Moholy Nagy László, Nagy Imre (Zsögödi),Nagy Oszkár,Nemes Lampért József, Ország Lili,Orbán Dezső,Rippl Rónai József,Pór Bertalan,Ruzicskay György,Scheiber Hugó,Schőnberger Armand,Szobotka Imre,Szőnyi István,Perlrott Csaba Vilmos,Uitz Béla,Tihanyi Lajos,Tóth Menyhért,Vajda Lajos,Vaszary János,Vörös Géza,Ziffer Sándor.. Ezek a tények új megvilágításba kell, hogy helyezzék Patkó Károly és az érintett festők művészetének megítélését!

Közösségi felületei 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Gkp7QiA04U&ab_channel=MJHorv%C3%A1th 
 https://www.youtube.com/watch?v=fxHy_Dis7QI&t=7s&ab_channel=MJHorv%C3%A1th 
 https://www.youtube.com/watch?v=MyeUR6WxyOk&t=39s&ab_channel=MJHorv%C3%A1th
 https://hu.pinterest.com/horvathmihaly32/
 kepelodes.hupont.hu
 https://www.youtube.com/watch?v=7-3dRJaUXX8&t=62s&ab_channel=MJHorv%C3%A1th
 https://www.youtube.com/watch?v=NX5mk0C3V4Q&t=24s&ab_channel=MJHorv%C3%A1th
 https://www.youtube.com/watch?v=XAzHPVoIl-c&t=2s&ab_channel=MJHorv%C3%A1th
 https://www.youtube.com/watch?v=6Glay7EBMoU&t=35s&ab_channel=MJHorv%C3%A1th

Műalkotásai

Irodalom 

 Dr. Szabó Kállai: Magyar festők és grafikusok I. kötet A – K. Műgyűjtők és kereskedők kézikönyve. 1997. Nyíregyháza. Malamidesz Nyomda.  375. old.
 Hortobágyi Alkotótábor 1987. szerk. Égerházi Imre. Felelős kiadó: dr. Gere Kálmán. 1987. Debrecen. Piremon Kiadó.
 Őszi Tárlat. Debrecen. 1987. november 15–30. Kossuth u. 1. sz. alatti kiállítóterem. F. k. Lukovics András. 87.11.790. Mozi Nyomda, Debrecen.
 Őszi Tárlat. Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat. Debrecen, Kossuth u. 1. 1989. XI.19 – XII.3. F.k. Lukovics András. 89.11.648. Hajdú Film Nyomda. Debrecen.
 Őszi Tárlat. Debrecen, Kossuth u. 1. 1988. november 6 – 27. F. k. Lukovics András. DEÁSZ. Nyomdaipari Leányvállalat, Debrecen.
 Őszi Tárlat. Debrecen, Kossuth u. 1. 1990. XI. 25 – XII. 29. Felelős kiadó: Lukovics András. Nyomdai munkálatok: Vécsei Tibor nyomdaipari vállalkozó. Debrecen, 1990.
 Őszi Tárlat. Debrecen. 1994. október 30 – november 13. Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési központ. Nyomdai munkállatok: Litográfia Nyomda Debrecen. 1994.
 Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat. 1995. november 12–24. Debreceni Orvostudományi Egyetem. Elmélet Galéria. Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 Magyar művészek a medikusokért II. Kortárs Kiállítás és Aukció. Debreceni Orvostudományi Egyetem. Elméleti Galéria. 1996. február 11–17.

Békéscsabaiak
1947-ben született személyek
Magyar festők
Magyar fogorvosok
Magyar műgyűjtők
Élő személyek